Деннисон:
 Деннисон — город в штате Миннесота, США.
 
 Деннисон, Дэвид Матиас (1900—1976) — американский физик-теоретик.
  — североирландский футболист.

См. также